Huljajpole (ukrainisch ; russisch Guljajpole) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Saporischschja, Rajon Huljajpole, siehe Huljajpole
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Huljajpole (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Huljajpole (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Katerynopil, siehe Huljajpole (Katerynopil)